Die 17. U-17-Fußball-Ozeanienmeisterschaft wurde 2017 in Mahina und Pirae, Tahiti, ausgetragen. Das Turnier begann am 11. Februar und endete am 25. Februar 2017. Das Turnier diente als ozeanische Qualifikation für die U-17-Fußball-Weltmeisterschaft 2017, die in Indien stattfindet. Die beiden Finalteilnehmer qualifizierten sich dafür.

Modus 
Die acht Mannschaften spielten in zwei Gruppen eine Einfachrunde. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichten das Halbfinale.

Spielorte 
Spielorte waren das Stade Pater Te Hono Nui in Papeete sowie das Stade Mahina in Mahina.

Gruppe A

Gruppe B

Finalspiele

Weblinks 
 Oceania U-17 Championship 2017 (englisch)

2017
Fußballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung auf Tahiti
Fußball (Tahiti)
Sport (Mahina, Französisch-Polynesien)
Sport (Pirae)